Алина Юрьевна Глазýн (20 апреля 1988, Кировоград) — российская современная художница.

Биография 
Алина Глазун родилась в 1988 году в Кировограде в семье лётчика и домохозяйки. В 1992 переехала с семьёй в Москву.

С 2004 по 2010 годы изучала историю искусств и занималась академическим рисунком на факультете искусств Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Во время учёбы в университете начала создавать инсталляции и скульптуры из найденных объектов и текстов. С 2010 года участвует в российских и зарубежных выставках современного искусства. Помимо собственной художественной деятельности, организовывала выставки молодых художников. С 2013 по 2016 была куратором двух муниципальных галерей «Богородское» и «Измайлово», вошедших в состав объединения «Выставочные залы Москвы».

До 2018 года активно занималась образовательными проектами, читала лекции по истории искусства. С 2013 ведёт активную волонтёрскую деятельность, направленную на поддержку бездомных животных. Является основателем проекта помощи московским кошкам «Moscow Breed».

Творческая деятельность 
Искусство Алины Глазун проходит на стыке дадаистких практик, экспериментов московского концептуализма и отсылается к классической истории искусств.

Глазун работает с малыми формами (камерные объекты и скульптуры), а также в жанре тотальной инсталляции и паблик-арта.

В фокусе творческой деятельности художницы — «уникальность и непредсказуемость материального мира, многообразие и психоделичность форм его проявлений». Глазун создаёт инсталляции и скульптуры из материалов, обладающих интенсивной фактурой и визуальностью.

Ещё одним важным вектором художественной практики Алины Глазун является работа с текстами. Художница использует случайные фразы из газет и журналов, детскую магнитную азбуку и фишки из настольных игр. В объектах и инсталляциях Глазун «слова освобождаются от своего фиксированного смысла и начинают функционировать подобно тесту Роршаха в психологии. Зритель попадает в ловушку собственных ассоциаций, мыслей, переживаний».

Работы художницы представлены в Московском музее современного искусства, фонде Владимира Смирнова и Константина Сорокина, а также на Stiftung Arina Kowner и Aksenov Family Foundation.

Персональные выставки 
 2018 — «Все умрут, а я — изумруд», галерея Максима Боксера, Москва.
 2018 — «Verstecken und Suchen», Stiftung Arina Kowner, Цюрих, Швейцария
 2018 — «Блестит и Хватит», Торговый Центр «Лимеранс», Екатеринбург
 2018 — «Ожидание/Реальность» (совместно с И. Симоновым), галерея Triangle, Москва
 2018 — «Если закрыть глаза, возможно оно исчезнет», Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Москва
 2019 — «Птичка поёт о любви и о смерти». Пассаж, Санкт-Петербург.
 2019 — «А что если Бзззз?..» , Фестиваль Детское Архстояние, Никола-Ленивец.

Групповые выставки 
 2010 — «Введение в призрачность».
 2011 — «Dada Moscow переписывая миры» спецпроект в рамках Московской международной Биеннале современного искусства, Центр Дизайна Артплэй, Москва.
 2013 — «Любовь земная, небесная и всякая» ЦТИ «Фабрика».
 2014 — «Быть весёлыми, ничего не уничтожать, не разбивать и не кусаться» Сокол, Москва.
 2015 — «C’est la vie», Atelier Suterana, Вена, Австрия.
 2016 — «Raw Magic», галерея Iragui, Москва.
 2017 — «Азбука Гомеопатии», ЦТИ «Фабрика», Москва.
 2018 — фестиваль «Форма», Москва.
 2018 — «Простые цифры» спецпроект VIII Международная Ташкентская Биеннале современного искусства, Ташкент.
 2018 — «Добровольный самоконтроль 18+/-» (музей), Москва.
 2018 — «Консервация», галерея Максима Боксера, Москва.
 2018 — «Отцы и дети», новое крыло дома Гоголя, Москва.
 2019 — «Посмотри наверх, падает небо», галерея Myth, Санкт-Петербург.
 2019 — «Russian Witches», Centrepoint, Базель, Швейцария.
 2019 — «Новый вещизм», галерея Omelchenko, Москва.
 2019 — «Пусть счастливая звезда сияет в высоте», галерея Гум-Red-Line, Москва.
 2020 — «Полоса упускания», Cube, Москва.
 2020 — «Мечты коллекционера. Wishlist Максима Боксера» , In Artibus Foundation, Москва.
 2020 — «Русские сказки. От Васнецова и до сих пор», Государственная Третьяковская Галерея, Москва.

Примечания 

Художники России XXI века
Современные художники России